Panamees voetbalelftal (mannen)
 Panamees voetbalelftal (vrouwen)